Schönland ist der Familienname folgender Personen:
 Selmar Schönland (1860–1940), deutscher Botaniker
 William Schönland (1915–2011), deutsch-niederländischer Filmkaufmann und Filmschaffender